Gilgenberg steht für:

 Gilgenberg am Weilhart, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gilgenberg (Gemeinde Waldkirchen an der Thaya), Katastralgemeinde von Waldkirchen an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Burgruine Gilgenberg in der Gemeinde Zullwil, Kanton Solothurn
 eine historische Bezeichnung von Aegidienberg, Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Gilgenberg (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

den Familiennamen von:
 Hans Bernhard von Gilgenberg (* vor 1440–1474), Ritter und Söldneranführer
 Hans Imer von Gilgenberg (* vor 1469–1533), Ritter, Landvogt und kaiserlicher Rat